

Classifica finale

Playoffs

Verdetti 
 Campione del Regno Unito:   (4º titolo)

Pallacanestro nel 2008
Pallacanestro nel 2009
2008-2009